Adolf Meyer kan syfta på bland andra:

* Adolf Meyer (skolman) (1860–1925), svensk skolman
 Adolf Meyer (psykiater) (1866–1950), schweizisk-amerikansk psykiater
 Adolf Meyer (arkitekt) (1881–1929), tysk arkitekt
 Adolf Bernhard Meyer (1840–1911), tysk zoolog och antropolog

Se även 

 Adolf Maier
 Adolf Mayer
 Adolph Meyer